Пантерові, або великі кішки (Pantherinae) — підродина ссавців родини котових (Felidae), яка містить 2 сучасні роди: Panthera і Neofelis, що охоплюють 7 сучасних видів.

Критерієм належності до великих кішок є не розміри тіла, а морфологічні особливості, зокрема будова під'язикової кістки. Через це до підродини пантерових (або великих кішок) не відносять такі види як пума та гепард.

Слід зазначити, що деякі науковці вважають за доцільне розділяти сучасних котових (Felidae) на рівні триб — пантери (Pantherini) й коти (Felini), оскільки відмінності між ними є занадто незначними, а еволюційна радіація занадто мала, на противагу до морфологічної й еволюційної різниці між сучасними Felidae і членами підродини махайродових (Machairodontinae).

Класифікація 
(Вимерлі види та підвиди позначені з символом †)

 Рід Пантера (Panthera)

Інші викопні види: Panthera blytheae, Panthera palaeosinensis, Panthera zdanskyi, Panthera gombaszoegensis, Panthera youngi, Panthera shawi, Panthera balamoides

 Рід Neofelis

Деякі ознаки вказують на те що рід † Metailurus може належати до підродини пантерових, однак наразі його поміщають до махайродових. Рід †Miopanthera також має ознаки подібні до сучасних Neofelis і Panthera, але, як це буває щодо викопного матеріалу, 100% певності немає.

Належність виду мармурова кішка (Pardofelis marmorata) до підродини великих кішок була дискусійною. Згідно з традиційною точкою зору її відносять до підродини малих кішок і виділяють у власний рід мармурова кішка (Pardofelis), однак з'явились припущення про її зв'язок з великими кішками. Недавні молекулярно-генетичні дослідження кажуть на користь її близького споріднення з родом катопум (Catopuma), через що сучасні систематики знов відносять її до малих кішок.

Дискусії відбуваються і щодо класифікації виду сніговий барс (Uncia uncia). У минулому багато таксономістів відносили його до роду пантера (Panthera), але пізніше його було розміщено у окремий рід Барс (Uncia). Проте, недавнє молекулярне вивчення показало належність цього виду до роду пантера (Panthera).

Еволюція 
Предок пантерових відділився від спільної лінії котових у пізньому міоцені приблизно 11 млн років тому. Приблизно 6.5 млн років тому розділилися роди Neofelis і Panthera.

Філогенетичне дерево пантерових

Малюнок на шерсті 
На шерсті всіх великих кішок є плями, навіть якщо вони на перший погляд зовсім не видимі. Вони помітні у леопарда, димчастого леопарда, снігового барса та ягуара і менш помітні у лева та тигра. У левів плями проявляються як правило у молодих особин. У тигра смуги на шерсті є видовженими плямами. Меланізм зафіксовано і пантери плямистої, ягуара й димчастих пантер; поміж тигрів трапляються біла й псевдомеланістична форми.

Ревіння 
Великі кішки відрізняються від своїх менших родичів будовою під'язикової кістки. Вона складається з маленьких кісточок, які слугують для закріплення язикового м'язу в горлі. Раніше цю ознаку пов'язували з умінням ревти. Однак новіші дослідження показують, що ревіння ґрунтується на інших анатомічних особливостях, перш за все — спеціальній будові гортані. У лева, тигра, леопарда та ягуара вона характеризована дуже довгими голосовими зв'язками та товстою еластичною тканиною, що дозволяє ревти. Сніговий барс, димчастий леопард та інші види котячих такими особливостями обділені й ревти не вміють.

Див. також 
 Гібриди великих кішок

Примітки

Посилання 
 Підродина Пантерові (Pantherinae) у монографії «Види ссавців світу» (MSW3 2005) 

Підродини ссавців
Котові